Лаченс () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Лаченс, Эдвин (1869—1944) — крупнейший представитель архитектуры британского неоклассицизма.
 Лаченс, Элизабет (1906—1983) — британский композитор.